Gelli è un cognome che può riferirsi a:
Cesare Gelli, attore e doppiatore italiano (n. 1932)
Chiaretta Gelli, cantante e attrice italiana (n. 1925, m. 2007)
Federico Gelli, politico italiano (n. 1962)
Giovan Battista Gelli, filosofo, scrittore ed accademico italiano (n. 1498, m. 1563)
Jacopo Gelli, militare e scrittore italiano (n. 1858, m. 1935)
Licio Gelli, faccendiere italiano (1919-2015)
Silvano Gelli, calciatore italiano (n. 1951)